Gilley (Doubs)
 Gilley (Haute-Marne)